El término El Dividive puede referirse a varias localidades venezolanas:

 El Dividive, en el estado Trujillo.
 El Dividive, en el estado Zulia.